Otto Streicher ist der Name folgender Personen:

* Otto Streicher (Politiker)  (1882–1945), deutscher Architekt und Politiker (SPD)
 Otto Streicher (Architekt) (1887–1968), Schweizer Architekt und Kinoinhaber